ТТС — многозначная аббревиатура:
 ТТС — Тамбовские тепловые сети
 ТТС — Тверской топливный союз
 ТТС — телеграфно-телефонная станция
 ТТС — телекоммуникационные технологии и сети
 ТТС — телематическая транспортная система
 ТТС — теплотворная способность
 ТТС — теплотехническая служба
 ТТС — терапия творческим самовыражением
 ТТС — тесто-тренинговая система
 ТТС — титулярный советник
 ТТС — товар Таможенного союза
 ТТС — товары и транспортные средства
 ТТС — транзакционный терминал самообслуживания
 ТТС — трансдермальная терапевтическая система
 ТТС — транспортно-технологическая система
 ТТС — тренинго-тестирующая система
 ТТС — тромбогеморрагический синдром
 ТТС — трудовая теория стоимости
 ТТС — тяжёлый транспортный самолёт
 ТТС — тусовка телеком сообщества

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей